Violència de gènere, tipus de violència motivat pel gènere de la víctima.
 Vila de Gràcia, barri de Barcelona, a Catalunya.